El término casa románica puede hacer referencia a varias edificaciones civiles románicas:

España
Casa Fuerte Románica Juvinyá

Francia
Casa románica de Saint-Gilles
Casa románica de Rosheim
Casa románica de Provins
Casa románica de Hyères